Emsen bezeichnet

 die biologische Familie der Ameisen
 das Verhalten von Eichelhäher und Star, mit dem sich diese von Waldameisen Ameisensäure ins Gefieder spritzen lassen.
 Emsen (Rosengarten), Ortsteil der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Harburg, Niedersachsen

Siehe auch:
 Emse